Магомедова, Айшат:
 Магомедова, Айшат Гамзатовна (род. 1927) — депутат Верховного Совета СССР.
 Магомедова, Айшат Магомедовна (1917—2013) — депутат Верховного Совета СССР, министр здравоохранения Дагестанской АССР.